Gigant, reus uit de Griekse mythologie
 Gigant (motorfiets), motorfietsmerk
 Gigant (muziekalbum), een album van de Belgische rockband Noordkaap
 Gigant (oblast Rostov), nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Rostov
 Gigant (oblast Vladimir), dorp in de Russische oblast Vladimir
 Sibirski Gigant, dorp in de Russische kraj Altaj
 Podium Gigant, een theater annex bioscoop in Apeldoorn
Vliegtuigen met de bijnaam Gigant:
 Messerschmitt Me 321, een transport-zweefvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Messerschmitt Me 323, de gemotoriseerde versie van de Me 321
Zie verder ook:
 De Gigantjes, een Nederlandse band (1984-1999)